Шаторња може бити:

 Шаторња, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска
 Горња Шаторња, насеље у општини Топола, Република Србија
 Доња Шаторња, насеље у општини Топола, Република Србија